Le psaume 94 peut désigner :
 le psaume 94 (93) : psaume 94 selon la numérotation hébraïque, psaume 93 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 95 (94) : psaume 95 selon la numérotation hébraïque, psaume 94 selon la numérotation grecque.